Il Gerry Weber Open 2004 è stato un torneo di tennis giocato sull'erba.
È stata la 12ª edizione del Gerry Weber Open, che fa parte della categoria International Series nell'ambito dell'ATP Tour 2004.
Si è giocato al Gerry Weber Stadion di Halle in Germania, dal 7 al 14 giugno 2005.

Campioni

Singolare 

 Roger Federer ha battuto in finale  Mardy Fish 6–0, 6–3

Doppio 

 Leander Paes /  David Rikl hanno battuto in finale  Tomáš Cibulec /  Petr Pála 6–2, 7–5

Collegamenti esterni

 

 
ATP Tour 2004